Koch Entertainment
 Mycobacterium tuberculosis,conhecido como "bacilo de Koch"

Metralhadoras
Heckler & Koch MP5
Heckler & Koch G3
Heckler & Koch G36
Heckler & Koch HK33

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de biologia
Desambiguações de